Голда () — майбутній фільм режисера Гая Наттіва про першого прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр. Зйомки розпочались у квітні 2021 році в Лондоні. Головну роль зіграє британська акторка Гелен Міррен.

Сюжет 
Події фільму розгортаються у 1973 році під час гострої фази арабо-ізраїльської війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр має ухвалити вкрай відповідальне рішення.

У ролях 
 Гелен Міррен — Голда Меїр
 Камілль Коттен
 Ліор Ашкеназі
 Ед Стоппард
 Еллі Пірсі
 Ремі Гьюбергер
 Ден Каплан

Примітки 

Фільми Ізраїлю 2023
Фільми Великої Британії 2023